De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2015 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 17 mei 2015 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans